Grand Prix San Marino, oficjalnie XXII Gran Premio di San Marino – czwarty z siedemnastu wyścigów Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2002. Zwycięzcą wyścigu został Michael Schumacher  (Ferrari) startując z pole position. Drugie miejsce zajął Rubens Barrichello (Ferrari), a Ralf Schumacher (Williams-BMW) ukończył wyścig na trzecim miejscu. Do wyścigu zostało zgłoszonych 22 kierowców, jednakże w kwalifikacjach zdyskwalifikowany został Alex Yoong z zespołu Minardi-Asiatech zgodnie z regułą 107%.

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

San Marino
2002
2002 we Włoszech